Кучин () — село и одноимённая община в округе Бардеёв Прешовского края Словакии. В письменных источниках начинает упоминаться с 1315 года.

История 
Впервые упоминается в 1315 году.

В селе есть римо-католический костел, построенная в конце 14 века.

Население 
В селе проживает 315 человек.

Национальный состав населения (по данным последней переписи населения 2001 года):
 словаки — 100,0%

Состав населения по принадлежности к религии состоянию на 2001 год:
 римо-католики — 96,51%
 протестанты — 2,22%
 греко-католики — 1,27%

Примечания 

Населённые пункты Словакии